Dance (ovvero "danza" in lingua inglese), può far riferimento a:

Musica
Dance – Electronic dance music (anche EDM o abbreviata in musica dance) è un genere musicale di musica da ballo nato sul finire degli anni '80
Dance – album dei Pure Prairie League del 1976
Dance – album di Paul Motian del 1977
Dance – album di Gary Numan del 1981
Dance – singolo dei Ratt del 1986
Dance – album di Cristina D'Avena del 1996
Dance – album di Keller Williams del 2003
Dance – album di Despoina Vandī del 2004
D.A.N.C.E. – singolo dei Justice del 2007
DANCE – album dei Lollipop F del 2011
Dance – singolo di Nina Girado del 2011
Dance – singolo di Big Sean del 2011
Dance – singolo di Alexandra Stan del 2014

Pagine correlate
Danza (disambigua)